Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Ann Jones che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Billie Jean King (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1971